Зайдуллин — фамилия:

 Зайдуллин, Ркаил Рафаилович (род. 1962) — российский татарский писатель и поэт.
 Зайдуллин, Хамит Валеевич (1934—1993) — советский татарский тракторист, Герой Социалистического труда.
 Зайдуллин, Эдуард Рамазанович (н/д) — российский башкирский спортсмен.